Romas Kirveliavičius (5. ožujka 1988.), austrijski rukometni reprezentativac litvanskog podrijetla. Sudjelovao na svjetskom prvenstvu 2019. godine. 

Austrijski rukometaši
Litavski športaši